Хомяко́в — русская фамилия. Женский вариант — Хомяко́ва.

Известные носители

А 
 
 
 Хомяков, Анатолий Петрович (1935—?) — советский футболист, вратарь.
 Хомяков, Андрей Петрович (1908—1973) — Герой Социалистического Труда.

В 
 Хомяков, Валентин Иванович — советский лётчик-истребитель.
 
 Хомяков, Виктор Павлович (1925—1989) — полный кавалер ордена Славы.
 Хомяков, Владилен Павлович (1927—2015) — полковник, Герой Советского Союза.
 Хомяков, Владимир Викторович (род. 1960) — советский и российский органист.

Г—Ф 
 Хомяков, Геннадий Андреевич (псевдонимы Г. Андреев, Н. Отрадин; 1909—1984) — писатель, журналист, редактор, общественно-политический деятель, русский эмигрант в США.
 Хомяков, Григорий Афанасьевич (1764 — после 1804) — российский военный.
 
 Хомяков, Иван Михайлович (1886—1920) — сотрудник Московской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем.
 
 Хомяков, Максим Игнатьевич (1912—1958) — советский подводник, капитан-лейтенант, Герой Советского Союза.
 
 
 Хомяков, Олег Михайлович (род. 1934) — советский и российский писатель, поэт.
 Хомяков, Пётр Михайлович (1950—2014) — современный русский неоязыческий политик.
 Хомяков, Сергей Геннадьевич — доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, патофизиолог, организатор здравоохранения.



Топоним 
 Хомяков — до 1964 г. название села Березовка в Ивано-Франковской городской общине Ивано-Франковской области.